Nikolai Solowjow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Dmitrijewitsch Solowjow (* 1950), russischer Eishockeytrainer
 Nikolai Feopemptowitsch Solowjow (1846–1916), russischer Komponist
 Nikolai Nikolajewitsch Solowjow (1931–2007), sowjetischer Ringer